Якубо́вская — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Якубовская, Ангелика (род. 1989) — польская модель.
 Якубовская, Анна (род. 1988) — польская шахматистка, международный мастер среди женщин.
 Якубовская, Ванда (1907—1998) — польский режиссёр.
 Якубовская, Ольга Александровна (род. 1981) — российская легкоатлетка.
 Якубовская, Софья Иосифовна (1914—1988) — советский учёный-историк, источниковед, доктор исторических наук (1963).